

Geografia 
 Beaupréau – comune francese soppresso e frazione del dipartimento del Maine e Loira nella regione dei Paesi della Loira
 Beaupréau-en-Mauges – comune francese del dipartimento del Maine e Loira nella regione dei Paesi della Loira
 Cantone di Beaupréau – divisione amministrativa francese dell'Arrondissement di Cholet

Altro 
 Battaglia di Beaupréau – battaglia avvenuta durante la prima guerra di Vandea il 22 aprile 1793 a Beaupréau